Niemcy:
 Lebus – niemiecka nazwa miasta Lubusz
 Lebus – związek gmin w kraju związkowym Brandenburgia w powiecie Märkisch Oderland
 Lebus – dawny powiat

Inne:
 LeBus International Inc. – amerykańskie przedsiębiorstwo

Zobacz też:
 Ziemia Lubuska